Исмаилов, Махмуд: Исмаилов, Махмуд Исмаилович (1929—2010) — советский и таджикский ботаник.
 Исмаилов, Махмуд Исмаилович (государственный деятель) (1910—1990) — советский таджикский хозяйственный и государственный деятель.